Halkin ist der Familienname folgender Personen:

 Léon-E. Halkin (Léon-Ernest Halkin; 1906–1998), belgischer Historiker 
 Oleksandr Halkin (1914–1982), ukrainischer Physiker und Hochschullehrer
 Schmuel Halkin (1897–1960), russischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer